Het Fins voetbalelftal speelde in totaal twaalf interlands in het jaar 2006, waaronder vijf wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. Finland bleef ongeslagen in die duels, en kende dus een hoopvolle start van de EK-campagne. De ploeg stond onder leiding van Roy Hodgson, die zijn debuut maakte op 21 januari in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Saoedi-Arabië (1-1). Op de FIFA-wereldranglijst zakte Finland in 2006 van de 46ste (januari 2006) naar de 52ste plaats (december 2006).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 2006
Beker van Finland 2006

Fins voetbalelftal
2006